Il doppio femminile  del torneo di tennis Tashkent Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Evgenija Kulikovskaja e Patricia Wartusch che hanno battuto in finale Eva Bes-Ostariz e Gisela Riera-Roura 7-6, 6-0

Teste di serie 

 Annabel Ellwood /  Caroline Schneider (primo turno)
 Evgenija Kulikovskaja /  Patricia Wartusch (campionesse)

 Eva Bes-Ostariz /  Gisela Riera-Roura (finale)
 Larissa Schaerer /  Andreea Vanc (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1999